Отчёт о глобальной конкурентоспособности является ежегодным докладом Всемирного экономического форума.
Первый доклад был выпущен в 1979 году.
С 2004 года Отчёт о глобальной конкурентоспособности ранжирует страны на основе «Глобального индекса конкурентоспособности».
Индекс конкурентоспособности оценивает способность стран обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан. Что в первую очередь зависит от того, насколько эффективно страна использует ресурсы, которыми располагает. При этом для поддержания уровня жизни в условиях свободного рынка, как правило, необходимо постоянное повышение производительности труда и качества товаров/услуг.

Отчёт за 2013—2014 год 
Первые тридцать мест отчёта 2013—2014:
  5,67 (—)
  5,61 (—)
  5,54 (—)
  5,54 (+2)
  5,48 (+2)
  5,48 (−2)
  SAR 5,47 (+2)
  5,42 (−3)
  5,40 (+1)
  5,37 (−2)
  5,33 (+4)
  5,29 (+1)
  5,24 (−2)
  5,20 (—)
  5,18 (−3)
  5,15 (—)
  5,13 (—)
  5,11 (+5)
  5,11 (+5)
  5,10 (−2)
  5,09 (−1)
  5,09 (—)
  5,05 (−2)
  5,03 (+1)
  5,01 (−6)
  4,95 (+2)
  4,94 (−1)
  4,92 (−1)
  4,84 (—)
  4,67 (+1)

Отчёт за 2014—2015 год 
В рейтинге «Индекса глобальной конкурентоспособности 2014—2015» Россия находится на 53-м месте. Прошлогоднее место России (64-е) заняла Иордания. Из других стран СНГ: Украина за год поднялась с 84-го на 76-е место, Молдавия — с 89-го на 82-е, Киргизия — со 121-го на 108-е, Азербайджан — с 39-го на 38-е место, Казахстан сохранил 50-ю позицию, Армения опустилась с 79-го на 85-е.

Отчёт за 2015—2016 год 
31 сентября 2015 года Всемирный экономический форум опубликовал новый отчёт. В сообщении ВЭФ отмечается изменение позиции России в лучшую сторону на 8 пунктов, что в основном объясняется пересмотром МВФ оценок паритета покупательной способности валют.
Россия заняла в рейтинге за 2015—2016 год 45-е место. Из стран СНГ Казахстан занял 2-е место (42-е место в глобальном рейтинге, улучшил свою прошлогоднюю позицию на 8 пунктов), пропустив вперёд только Азербайджан (40-е место в глобальном рейтинге, ухудшение на 2 пункта), и опередив, таким образом, Россию. Это явилось наилучшим результатом Казахстана за всю историю участия в рейтинге.

Отчет за 2018 год 
16 октября 2018 года ВЭФ опубликовал отчёт о конкурентоспособности стран за 2018 год

См. также 
 Национальная конкурентоспособность
 Индекс развития человеческого потенциала

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Отчёт о глобальной конкурентоспособности
 Рейтинг конкурентоспособности стран мира 2011—2012

Макроэкономика
Конкурентоспособность